Enhydriodon dikikae — вимерлий вид родини Mustelidae, що існував у епоху міоцену та пліоцену. Скам'янілості цього виду були виявлені в Дікіці, долина Нижній Аваш, Ефіопія, у формації Хадар, науковці оцінюють вік 3,42 — 4  мільйона років тому.  Порівняно з іншими видами роду Enhidriodon, E. dikikae є одним з наймолодших.

Вага E. dikikae сягала 200 кг, довжина — 2 метри. E. dikikae була гігантською напівводною видрою, що харчувалася твердими продуктами.

Таксономія 

Enhidriodon dikikae належить до ряду Carnivora, надродини Musteloidea, родини Mustelidae та підродини Lutrinae. Найближчими живими відносно цього виду є сучасні видрові. Існує певна дискусія з приводу того, чи належить E. dikikae до роду Sivaonyx, проте на початок 2020-х років все ще класифікують у складі роду Enhidriodon.

Примітки 

†
Викопні ссавці
Ссавці міоцену
Ссавці пліоцену
Вимерлі тварини, описані 2011